Tenisový turnaj WTA Bank of the West Classic 2012 se konal ve dnech 9. až 15. července v americkém Stanfordu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 700 000 USD. Jednalo se o první turnaj US Open Series 2012.

Úspěšnou obhájkyní singlového titulu se stala čtvrtá hráčka světa Američanka Serena Williamsová, která ve finále porazila překvapení turnaje Coco Vandewegheovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Serena Williamsová (vítězka)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (semifinále)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Petra Martićová (odstoupila)
  Marina Erakovicová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Mallory Burdetteová
  Nicole Gibbsová
  Michelle Larcherová de Britová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Jana Juričová
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Grace Minová
  Erika Semaová
  Alexa Glatchová – jako šťastná poražená
  Coco Vandewegheová – jako šťastná poražená
  Čeng Saj-saj – jako šťastná poražená

Odhlášení 
z dvouhry
  Stéphanie Duboisová (zranění nohy)
  Daniela Hantuchová
  Petra Martićová
  Christina McHaleová
  Bojana Jovanovská
  Angelique Kerberová
  Naděžda Petrovová
  Pcheng Šuaj

Skrečování 
z dvouhry
  Ajumi Moritová (zranění zad)
ze čtyřhry
  Urszula Radwańská (onemocnění)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2='6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Sorana Cîrsteaová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=LL
| RD1-team3=

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár měl volný los do druhého kola.
  Jarmila Gajdošová /  Vania Kingová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan ''(semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2012